Die Abkürzung BPN steht für:
 Banca Popolare di Novara, Vorgängerunternehmen der Banco Popolare, italienische Genossenschaftsbank
 Banco Português de Negócios, ehemalige portugiesische Privatbank
 Biografisch Portaal van Nederland, niederländisches Online-Portal für Biografien
 BPN (Mediaagentur) (Brand Programming Network), Mediaagentur der Interpublic Group of Companies
 Flughafen Sultan Aji Muhamad Sulaiman (IATA-Code), Flughafen von Balikpapan, Indonesien

BPN